Příjmení Pšurný, přechýleně Pšurná, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Antonín Pšurný (1927–2017) – český atlet, sokol, ragbista, pedagog a národopisec Horňácka
 Martin Pšurný (1948–2016) – slovenský fotbalista a stolní tenista, bratr Rudolfa
 Michal Pšurný (* 1986) – český lední hokejista, bratr-dvojče Romana
 Radek Pšurný (* 1965) – český lední hokejista a trenér
 Roman Pšurný (* 1986) – český lední hokejista, bratr-dvojče Michala
 Rudolf Pšurný (1947–2015) – slovenský fotbalista a stolní tenista, bratr Martina

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení